Ruthven steht für folgende Orte in Schottland:
 Ruthven (Aberdeenshire)
 Ruthven (Angus)
 Ruthven (Badenoch), Highland
 Ruthven (Tomatin), Highland

Ruthven steht für folgende Orte in den USA:
 Ruthven (Iowa)
 Ruthven (Kalifornien)

Ruthven ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Hore-Ruthven, 1. Earl of Gowrie (1872–1955), britischer Brigadegeneral und Generalgouverneur von Australien (1936–1945)
 Grey Ruthven, 2. Earl of Gowrie (1939–2021), britischer Kunsthistoriker und Politiker der Conservative Party
 Malise Ruthven (* 1942), britischer Autor und Islamexperte
 Michelle Ruthven (* 1967), kanadische Skirennläuferin
 Patrick Ruthven, 1. Earl of Forth (1572–1652), schwedischer Feldmarschall im Dreißigjährigen Krieg
 Tyler Ruthven (* 1988), US-amerikanischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Ruthven Bluff, Felsenkliff im Queen Elizabeth Land, Antarktika